Ugróc, Románia, Szilágy megye
Kisugróc (szk. Malé Uherce), Szlovákia, Trencséni kerület, Simonyi járás
Nagyugróc (szk. Veľké Uherce), Szlovákia, Trencséni kerület, Simonyi járás
Zayugróc (szk. Uhrovec), Szlovákia, Trencséni kerület

Lásd még: Uherce Mineralne